Фо́ули () — английская фамилия. Известные носители:
 Фоули, Джеймс (род. 1953) — американский режиссёр.
 Фоули, Дуглас (1911—1998) — американский режиссёр.
 Фоули, Ким (1939—2015) — американский певец, автор песен, менеджер, радиоведущий, поэт и продюсер.
 Фоули, Роберт Франклин (род. 1941) — генерал-лейтенант армии США, герой Вьетнамской войны

См. также 
 Фоли